{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = ATP-toernooi van Delray Beach
| Officiële naam     = Delray Beach International Tennis Championships
| Plaats             = Delray Beach
| Land               = Verenigde Staten
| Locatie            = Delray Beach Tennis Center
| Auspiciën          = ATP
| Deelnemers         = 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel
| Categorie          = ATP World Tour 250
| Ondergrond         = Hardcourt, buiten
| Prijzengeld        = $ 500.000 
| Jaar               = 2009
| Datum              = 23 februari - 1 maart
| Editie             = 17
| Vorige             = 2008
| Volgende           = 2010
| Winnaar enkelspel  =  Mardy Fish
| Winnaar dubbelspel =  B BryanM Bryan
}}
Het ATP-tennistoernooi van Delray Beach''' (officieel de Delray Beach International Tennis Championships) van 2009 werd gespeeld van 23 februari tot en met 1 maart 2009 in het Amerikaanse Delray Beach. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Delray Beach Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Delray Beach
Delray Beach